Леонид Леонидович Терентьев (1904—1974) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1904 году в Казани. Член ВКП(б) с 1940 года.

С 1919 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1919—1962 гг. — слесарь, помощник машиниста паровозного депо Казани, на рабфаке Казанского университета, окончил Томский технологический институт, заместитель начальника паровозного цеха Коломенского завода, начальник штаба в Бресте и Белостоке, заместитель главного инженера Коломенского завода, заместитель инженера, главный инженер завода № 38 в Кирове, главный инженер Коломенского паровозостроительного завода, председатель СНХ Пензенского экономического административного района.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 5-го созыва.

Умер в 1974 году.

Ссылки 
 Терентьев
 Терентьев

Депутаты Верховного Совета РСФСР 5-го созыва
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС